Epitaph ("epitaffio" in inglese) può riferirsi a:

Musica 
 Epitaph Records – etichetta discografica statunitense
 Epitaph – gruppo musicale rock progressivo austriaco
 Epitaph – gruppo musicale krautrock tedesco
 Epitaph – gruppo musicale heavy / doom metal italiano
 Epitaph – album di Charles Mingus del 1962
 Epitaph – album dei King Crimson del 1997
 Epitaph – album dei Front Line Assembly del 2001
 Epitaph – album dei Necrophagist del 2004
 Epitaph – singolo dei L'Âme Immortelle del 2000
 Epitaph – canzone tratta dall'album In the Court of the Crimson King dei King Crimson del 1969
 Epitaph – canzone tratta dall'album K-Album dei 24 Grana del 2001
 Epitaph – album dei God Is an Astronaut del 2018
 Epitaph – singolo dei God Is an Astronaut del 2018

Altro 
 Epitaph - Follia omicida – film horror del 1988 di Joseph Merhi